Trenner steht für

 kurze prägnante Toneffekte im Rundfunk, siehe Trenner
 in der elektrischen Energietechnik, siehe Trennschalter
 einen Begriff in der Graphentheorie, siehe Trenner (Graphentheorie)

Trenner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Trenner (vor 1891–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin
 Donn Trenner (1927–2020), US-amerikanischer Arrangeur und Pianist
 Franz Trenner (1915–1992), deutscher Musikwissenschaftler
 Robert Trenner (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Stefan Trenner (* 1967), deutscher Komponist